La Supercoppa UEFA 1997 è stata la ventiduesima edizione della Supercoppa UEFA.

Si è svolta l'8 gennaio e l'11 marzo 1998 in gara di andata e ritorno tra la squadra vincitrice della Champions League 1996-1997, ovvero i tedeschi del , e la squadra vincitrice della Coppa delle Coppe 1996-1997, ossia gli spagnoli del Barcellona.

A conquistare il titolo è stato il Barcellona che ha vinto la gara di andata a Barcellona per 2-0 e ha pareggiato la gara di ritorno a Dortmund per 1-1.

È stata l'ultima edizione della Supercoppa UEFA ad essere disputata in due partite di andata e ritorno.

Partecipanti

Tabellini

Andata

Ritorno

Voci correlate
 UEFA Champions League 1996-1997
 Coppa delle Coppe 1996-1997

Collegamenti esterni
 
 Supercoppa al Barcellona - Rai Sport

Calcio nel 1997
Competizioni calcistiche a Barcellona
Competizioni calcistiche a Dortmund
Incontri del F.C. Barcelona
Incontri del B.V. Borussia 09 Dortmund
 1997